А́ттила А́брахам (; 29 апреля 1967, Капувар) — венгерский гребец-байдарочник, выступал за сборную Венгрии в конце 1980-х — середине 1990-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Сеуле, пятикратный чемпион мира, победитель многих регат национального и международного значения.

Биография 
Аттила Абрахам родился 29 апреля 1967 года в городе Капуваре, медье Дьёр-Мошон-Шопрон. Активно заниматься греблей на байдарке начал в возрасте десяти лет, проходил подготовку в будапештском спортивном клубе «Хонвед».

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 1988 году, когда попал в основной состав венгерской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле — в программе четырёхместных байдарок на дистанции 1000 метров совместно с партнёрами Жолтом Дьюлаи, Шандором Ходоши и Ференцем Чипешем одолел всех соперников и завоевал тем самым золотую олимпийскую медаль. Кроме того, в паре с Чипешом взял бронзу в двойках на дистанции 500 метров.

В 1989 году на чемпионате мира в болгарском Пловдиве Абрахам стал чемпионом в двойках на десяти километрах и в четвёрках на одном километре. В следующем сезоне на мировом первенстве в польской Познани удостоился бронзовой награды в полукилометровой программе четвёрок и золота в километровой. На чемпионате мира 1991 года в Париже дважды поднимался на пьедестал почёта: занял второе место в четвёрках на пятистах метрах и первое в четвёрках на тысяче метрах.

Будучи одним из лидеров венгерской национальной сборной, благополучно прошёл квалификацию на Олимпийские игры 1992 года в Барселоне. С четырёхместным экипажем, куда помимо Дьюлаи и Чипеша вошёл также гребец Ласло Фидель, завоевал серебряную медаль в гонке на 1000 метров, проиграв в решающем заезде команде Германии.

После двух Олимпиад Абрахам ещё в течение нескольких лет оставался в основном составе гребной команды Венгрии и продолжал принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1993 году он побывал на чемпионате мира в Копенгагене, откуда привёз сразу три награды разного достоинства, выигранные в трёх разных дисциплинах: бронзовую и серебряную в четвёрках на пятистах и тысяче метрах соответственно, золотую в двойках на десяти километрах. Таким образом, он стал пятикратным чемпионом мира. На мировом первенстве 1995 года в немецком Дуйсбурге добавил в послужной список ещё одну серебряную медаль километровой гонки четырёхместных байдарок. Пытался пройти отбор на Олимпийские игры 1996 года в Атланте, но не смог этого сделать и вскоре принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место в сборной молодым венгерским гребцам.

Ссылки 
 
 Аттила Абрахам — медали на крупнейших международных соревнованиях
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 

Гребцы на байдарках и каноэ Венгрии
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1988 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ